Дми́трий Андре́евич Коропче́вский (псевдоним — Г. Таранский; 1842—1903) — русский писатель и переводчик, публицист, этнограф, редактор журнала «Знание» в 1870—1877 гг. и «Слово» в 1878—1881 гг.

Биография 
Из дворян. Родился в Москве. Детство провёл в имении отца в селе Пруды Весьегонского уезда Тверской губернии. Среднее образование получил в 4-й Московской гимназии (1854—1859), которую окончил с золотой медалью. В 1863 году окончил . На последних курсах под влиянием лекций профессор Г. Е. Щуровского увлёкся антропологией, археологией и этнографией.

В 1863—1867 годах служил в канцелярии московского генерал-губернатора; в 1868 году переехал в Санкт-Петербург, где с 1872 года стал издателем и редактором журнала «Знание». Издательством журнала были выпущены переводы Коропчевского сочинений Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» (1871), Э. Б. Тайлора «Первобытная культура» (т. 1–2, 1872–1873), Дж. Леббока «Начало цивилизации» (1876) и др. 

После закрытия «Знания» в 1878—1880 годах редактировал журнал «Слово», в 1881 году — «Новое обозрение».

С 1885 года его статьи печатались в журналах «Изящная литература», «Новь», «Журнал Министерства народного просвещения», «Мир Божий», «Русское обозрение», «Звезда» и др.

Главные оригинальные работы Коропчевского:

 «Рассказы про дикого человека» (Москва, 1887); 
 «Современная наука. I. Психология войны. II. Народное предубеждение против портрета. III. Волшебное значение маски. IV. Древнейший спорт» (, 1889); 
 «Д. Ливингстон» («Биографическая Библиотека» Ф. Павленкова. — , 1889) PDF; 
 «Меланезийцы» (, 1889); 
 «Полинезийцы» (, 1889); 
 «Микронезийцы» (, 1889).

С конца 1880-х годов Коропчевский публиковал, под псевдонимом Г. Таранский, романы и повести (наиболее известны повесть «Счастливые годы» и продолжающий её роман «Священный огонь» («Наблюдатель». — 1890. — № 9, 10; 1892. — № 7–11)); выступал также как театральный и литературный критик.

Основные публикации 

 Бас­ни и сказ­ки ди­ких на­ро­дов. 1. Жи­вот­ный эпос и ле­ген­ды гот­тен­то­тов. 2. Дет­ские сказ­ки и пре­да­ния зу­лу­сов. СПб., 1873;
 Лю­ди. Эт­но­гра­фи­че­ские очер­ки. М., 1886;
 Ме­ла­не­зий­цы. Эт­но­гра­фи­че­ские очер­ки. М., 1889; 
 Мик­ро­не­зий­цы. Эт­но­гра­фи­че­ские очер­ки. М., 1889;
 По­ли­не­зий­цы. Эт­но­гра­фи­че­ские очер­ки. М., 1889; 
 На­род­ное пре­ду­бе­ж­де­ние про­тив порт­ре­та... Вол­шеб­ное зна­че­ние мас­ки. СПб., 1892; 
 Пе­щер­ные лю­ди. СПб., 1892; 
 Пер­вые уро­ки эт­но­гра­фии. 2-е изд. СПб., 1913;
 Ди­кий че­ло­век. 3-е изд. СПб., 1914. Кн. 1–3.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сочинения Д. А. Коропчевского на сайте Тверской епархии

Переводчики по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту
Выпускники 4-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета